David Bardsley – ex calciatore inglese
 Karen Bardsley – calciatrice inglese
 Phil Bardsley – calciatore scozzese